Deal – film statunitense del 2008
DEAL – in crittografia, cifrario a blocchi

Geografia
Deal – comune dell'Inghilterra, Regno Unito
Deal – comune del New Jersey, Stati Uniti d'America

Persone
Kelley Deal (1961) – chitarrista e cantante statunitense
Kim Deal, anche conosciuta con lo pseudonimo Mrs. John Murphy (1961) – musicista statunitense
Nathan Deal (1942) – politico statunitense

Pagine correlate
The Deal